Поусон () или, правильнее, Посон — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  (1888—1986) — британский крикетчик и чиновник, губернатор провинций Белый Нил (1927—1931) и Верхний Нил (1931—1934) Англо-Египетского Судана.
  (1737—1806) — британский религиозный деятель, председатель конференции Методистской церкви (1793).
  (род. 1949) — британский архитектор, автор здания лондонского Музея дизайна.
 Поусон, Джон — британский спортивный рыбак, чемпион мира по рыбалке нахлыстом (1988).
 Поусон, Дэйв — канадский клипмейкер, лауреат премии «Джуно» (2007).
 Поусон, Крейг (род. 1979) — английский футбольный арбитр.
 Поусон, Лара — британская писательница.
  (1905—1992) — американский бегун, победитель Бостонского марафона (1933, 1938, 1941).
 Поусон, Пенни — новозеландская велогонщица, бронзовая медалистка Чемпионата Новой Зеландии в раздельном старте (2003), супруга Тима Поусона.
 Поусон, Тим — новозеландский велогонщик, бронзовый медалист Игр Содружества в командном раздельном старте (1994).
  (1921—2012) — британский крикетчик, футболист и спортивный рыбак, участник летних Олимпийских игр в составе сборной Великобритании по футболу (1952), чемпион мира по рыбалке нахлыстом (1984).
 Поусон, Эллас — английский политик, лорд-мэр Йорка (1704—1705)
 Поусон, Энтони Джеймс (1952—201) — канадский молекулярный биолог.